Акбаз — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Акбаз — село в Иргизском районе Актюбинской области.
 Акбаз — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Акбаз — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Акбаз — село в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области.